Die Korea Open 2017 im Tischtennis waren das vierte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 18. bis 23. April 2017 im südkoreanischen Incheon statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Korea Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 11. Juli 2021)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 11. Juli 2021)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Incheon
Tischtenniswettbewerb in Südkorea
Tischtennisveranstaltung 2017